Gollen bezeichnet:
 Gollen, bis 1928 Gollubien A und Gollubien B, 1928 bis 1938 Gollubien, Ort im Kreis Lyck, Ostpreußen, seit 1945: Golubie im Powiat Ełcki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Gollen, auch: Gollenberg, Anhöhe im Kreis Köslin, Pommern, seit 1945: Góra Chełmska im Powiat Koszaliński, Woiwodschaft Westpommern, Polen